Erik Daniel Helldén, född 27 juni 1965 i Luleå, Norrbottens län, är en svensk statsvetare och miljöpartistisk politiker, tidigare trafikborgarråd i Stockholms stad, sedan 2022 riksdagsledamot med plats i trafikutskottet.

Biografi 
Helldén, som är uppvuxen på Lidingö, har tidigare varit verksam vid Stockholms universitet där han år 2005 disputerade för filosofie doktorsexamen på en avhandling om Almstriden i Stockholm 1971.

Helldén valdes den 16 november 2011 till nytt oppositionsborgarråd för Miljöpartiet i Stockholms stad. Han blev efter kommunalvalet 2014 utsedd, i en rödgrön koalition, till trafikborgarråd i Stockholm kommun, vilken roll han bibehöll efter kommunalvalet 2018, då i en alliansdominerad kommunalstyrelse. 

Helldén var mellan 2011 och 2022 partiets gruppledare i Stockholms kommunfullmäktige. Helldén var under åtta år ordförande för Stockholms parkeringsbolag Stockholm parkering. Helldén har tidigare haft ett stort antal politiska uppdrag bland annat vice ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen, ordförande för Miljöpartiet i Sörmland, ledamot av Regionförbundet Sörmlands styrelse, kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelseledamot i Gnesta kommun, gruppledare och ordförande i Gnesta kommun. Under mandatperioderna 2006-2010 och 2014-2018 satt Helldén i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, och andra perioden även i dess arbetsutskott som ersättare.

Inför mandatperioden 2022–2026 kandiderade Helldén till riksdagen och blev sedermera invald. Han utsågs till Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.

Helldén har utöver de direkta politiska uppdragen även varit ledamot av Stockholms skönhetsråd.

Politisk gärning 

Helldén har som trafikborgarråd agerat för utvidgad cykelinfrastruktur, nya parkeringsregler och fler sommargågator. Han har dessutom verkat för miljözoner i Stockholm.
Målet är en trafikomvandling där Stockholm utvecklas till en cykel- och promenadstad. Han tilldelades 2020 Svensk Cyklings opinionspris för sitt arbete för att göra Stockholm till en världsledande cykelstad.

2022 tilldelades Helldén föreningen YIMBYs pris till Albert Lindhagens minne för sina insatser att positivt bidra till Stockholm som en tätare, mer hållbar och urban stad.

Helldén har varit drivande i Stockholm stads satsning för en övergång till elfordon genom beslut om omfattande investeringar och utbyggnad av laddinfrastruktur.

I en mätning 2018 placerade sig Helldén som den mest kända lokalpolitikern bland stockholmare.
Hösten 2021 lät Svenska Nyheter i SVT placera en staty föreställande Helldén i naturlig storlek på en sparkcykel på Skeppsbron i Stockholm;   statyn såldes senare till välgörenhetsändamål.

Bibliografi

Referenser

Externa länkar 

Daniel Helldéns webbplats
Miljöpartiet de Gröna – Stockholm

Ledamöter av Sveriges riksdag för Miljöpartiet
Borgarråd i Stockholms stad
Svenska statsvetare
Politiker från Luleå
Födda 1965
Levande personer
Män